Bratčice est un toponyme qui peut désigner, en

Bratčice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bratčice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région Bohême-Centrale.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie